Oberster Sowjet hat folgende Bedeutungen:

 Oberster Sowjet der UdSSR (1938–1991)
 Oberster Sowjet der Russischen Föderation (1990–1993), ständige gesetzgebende Körperschaft
 Oberster Sowjet (Transnistrien)
 Legislativen der Unionsrepubliken der UdSSR, siehe Sowjet #Oberste Sowjets der Unionsrepubliken, und der Autonomen Sozialistischen Sowjetrepubliken
 Oberster Sowjet der Armenischen Sozialistischen Sowjetrepublik / Armeniens von 1938 bis 1995, siehe nun Nationalversammlung (Armenien)
 Oberster Sowjet der Aserbaidschanischen Sozialistischen Sowjetrepublik von 1938 bis 1991, siehe nun Nationalversammlung der Republik Aserbaidschan
 Oberster Sowjet der Estnischen Sozialistischen Sowjetrepublik / Estlands von 1940 bis 1992, siehe nun Riigikogu
 Oberster Sowjet der Georgischen Sozialistischen Sowjetrepublik / Georgiens von 1938 bis 1992, siehe nun Parlament Georgiens
 Oberster Sowjet der Kasachischen Sozialistischen Sowjetrepublik / Kasachstans von 1938 bis 1995, siehe nun Mäschilis und Senat der Republik Kasachstan
 Oberster Sowjet der Kirgisischen Sozialistischen Sowjetrepublik / Kirgisistans von 1938 bis 1993, siehe nun Dschogorku Kengesch
 Oberster Sowjet der Lettischen Sozialistischen Sowjetrepublik von 1940 bis 1990, siehe nun Saeima
 Oberster Sowjet der Litauischen Sozialistischen Sowjetrepublik von 1940 bis 1990, siehe nun Seimas
 Oberster Sowjet der Moldauischen Sozialistischen Sowjetrepublik von 1941 bis 1991, siehe nun Parlament der Republik Moldau
 Oberster Sowjet der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik / Russlands von 1938 bis 1990, siehe nun Föderationsversammlung
 Oberster Sowjet der Tadschikischen Sozialistischen Sowjetrepublik / Tadschikistans von 1938 bis 1994, siehe nun Oberste Versammlung Tadschikistans
 Oberster Sowjet der Turkmenischen Sozialistischen Sowjetrepublik / Turkmenistans von 1938 bis 1992, siehe nun Versammlung von Turkmenistan
 Oberster Sowjet der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik von 1938 bis 1991, siehe nun Werchowna Rada
 Oberster Sowjet der Usbekischen Sozialistischen Sowjetrepublik / Usbekistans von 1938 bis 1994, siehe nun Oliy Majlis
 Oberster Sowjet der Weißrussischen Sozialistischen Sowjetrepublik / von Belarus von 1938 bis 1996, siehe nun Repräsentantenhaus (Belarus) und Rat der Republik (Belarus)
 Oberster Sowjet der Karelo-Finnischen Sozialistischen Sowjetrepublik von 1940 bis 1956, nun Gesetzgebende Versammlung der Republik Karelien

Siehe auch:
 Oberster Rat